Serpula quiquecostata är en ringmaskart som beskrevs av Bosc 1802. Serpula quiquecostata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
quiquecostata